17-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов. Турнир проводился с 8 марта по 5 ноября 2008 года.

14 февраля 2008 года решением Исполкома Федерации футбола Казахстана высший дивизион сменил название «Суперлига» на новое — «Премьер-Лига».

Победитель первой лиги-2007 «Казахмыс» (Сатпаев) отказался от участия в Премьер-лиге-2008, его место занял бронзовый призёр — «Энергетик-2». «Экибастузец» прекратил существование, его место занял «Окжетпес», финишировавший в прошлом чемпионате на 15-м месте.

Чемпион — ФК «Актобе» — выиграл также Кубок страны, и право участия в Лиге Европы перешло к кокшетаускому «Окжетпесу», поскольку «Кайсар» (Кызылорда), «Жетысу» (Талдыкорган) и «Шахтёр» (Караганда) не прошли лицензирование УЕФА, а «Мегаспорт» (Алма-Ата) и ФК «Алма-Ата» прекратили своё существование.

Регламент 
В случае равенства очков у двух или более команд, для распределения мест последовательно учитывалось:

 Количество побед во всех матчах;
 Результаты личных встреч (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей, количество забитых мячей на выезде);
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей на выезде во всех матчах;
 В текущей таблице чемпионата — место в предыдущем чемпионате, в итоговой — результат дополнительного матча (или турнира, если количество таких команд более двух).

Итоговая таблица 

Клубы «Астана» и «Кайрат» лишены по 3 очка за неисполнение решений Контрольно-дисциплинарного комитета ФФК.

Команда «Восток» исключена из чемпионата за договорной матч 22 тура, в оставшихся матчах ей присуждены технические поражения со счётом 0:3.

Команда «Шахтёр» лишена 9 очков за участие в договорном матче с «Востоком».

Результаты матчей 

 Курсивом выделены технические результаты

Золотой матч 

По итогам 30 туров западно-казахстанский «Актобе» и костанайский «Тобол» набрали по 67 очков, поделив между собой первое место в турнирной таблице. В данном случае, по регламенту проведения чемпионата Казахстана по футболу в 2008 году, прочие показатели выступления команд не учитывались — предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ХVII ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА — 2008 на сайте «Казахстанский футбол»

2008
Футбол в Европе в 2008 году